La Prva hrvatska nogometna liga 1992, conosciuta anche come 1.HNL, è stata la prima edizione della massima serie del campionato di calcio croato disputata tra il 29 febbraio e il 13 giugno 1992 e conclusa con la vittoria del Hajduk Spalato, al suo primo titolo, mentre il paese era in guerra.

Capocannoniere del torneo fu Ardian Kozniku (Hajduk Spalato), con 12 reti.

Formula 
Questa edizione fu la prima a disputarsi dopo l'indipendenza della Croazia dalla Jugoslavia. Le squadre partecipanti furono dodici e disputarono un turno di andata e ritorno per un totale di 22 partite: a tutte le uscenti dei due campionati nazionali jugoslavi, fu aggiunta una selezione di club di terza e quarta serie.

In vista di un allargamento del numero dei club per creare una stagione regolare, non furono previste retrocessioni.

Squadre

Problemi di logistica
 Cinque squadre sono state sfollate e costrette a giocare le partite casalinghe in campo neutro a causa dei bombardamenti durante la guerra d'indipendenza croata:
 Il Cibalia ha ospitato 5 squadre a Đakovo (Hajduk, Osijek, Varteks, Šibenik e Zadar), una a Zagabria  (Dubrovnik), una a Čakovec (HAŠK Građanski), e 4 a Požega (Rijeka, Inker, NK Zagabria e Istra).
 Il Dubrovnik ha ospitato 4 squadre a Metković (Zadar, HAŠK Građanski, Rijeka ed Inker), e 7 a Blatta sull'isola di Curzola (NK Zagabria, Istra, Hajduk, Osijek, Varteks, Šibenik e Cibalia).
 L'Osijek ha ospitato 3 squadre a Đakovo (NK Zagabria, Istra e Dubrovnik), 4 a Donji Miholjac (Hajduk, Zadar, Rijeka e Varteks) e 4 a Kutjevo (Inker, Šibenik, Cibalia e HAŠK Građanski).
 Il Šibenik ha ospitato 7 squadre a Spalato (Osijek, Varteks, Istra, Dubrovnik, Hajduk, Rijeka ed Inker), 1 a Stobreč (NK Zagabria), 2 a Žrnovnica (Zadar e Cibalia) ed una sul suo campo a Sebenico (HAŠK Građanski).
 Lo Zadar ha ospitato 4 squadre a Spalato (Varteks, NK Zagabria, Šibenik ed Istra), 5 a Salona (Cibalia, HAŠK Građanski, Hajduk, Rijeka ed Osijek), 1 a Crikvenica (Dubrovnik), ed una sul suo campo a Zara (Inker).

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Croazia

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Hajduk Spalato Campione di Croazia 1992.

Risultati

Tabellone

Calendario

 Fonte: prva-hnl.hr

Statistiche

Classifica marcatori

Squadra campione

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1992
Treća Liga 1992
Hrvatski nogometni kup 1991-1992

Collegamenti esterni 
Stagione 1992 su HRnogomet
Stagioni 1991-2000 su webalice.it

Calcio nel 1992
Prva hrvatska nogometna liga